Bréal est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Michel Bréal ( - ), philologue français
 Pierre-Aristide Bréal ( - ), auteur dramatique et scénariste français
 Denise Bréal, actrice française
 Sylvie Bréal ( - ), actrice française

Toponyme 

 Bréal-sous-Montfort, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Bréal-sous-Vitré, commune française d'Ille-et-Vilaine

Autres 

 Les Éditions Bréal, une maison d'édition française.
 Bréal, une enseigne française de prêt-à-porter.